Бенковски може да се отнася за:

 Георги Бенковски, български революционер;

Географски обекти 
 село Бенковски (Област Варна),
 село Бенковски (Област Добрич),
 село Бенковски (Област Кърджали),
 село Бенковски (Област Пловдив),
 село Бенковски (Софийска област),
 село Бенковски (Област Стара Загора),
 Бенковски (квартал), квартал на София,
 Бенковски (връх), връх в Ихтиманска Средна гора

Спортни клубове 
 ДФС Бенковски (Исперих)- дружество за физкултура и спорт от град Исперих, област Разград
 ФК „Бенковски“, футболен клуб от град Бяла, област Русе,
 ОФК „Бенковски“, футболен клуб от град Костинброд,
 Бенковски (София), някогашен спортен клуб от София, слят с Локомотив (София) през 1949 г.

Други 
 „Бенковски“, роман на Яна Язова.
 Бенковски, хижа в Стара планина.

Вижте също Георги Бенковски 
 Стадион „Георги Бенковски“, многофункционален стадион в Пазарджик, България,
 Стадион „Георги Бенковски“, многофункционален стадион във Видин, България,
 Партизанска бригада „Георги Бенковски“
 Партизански отряд „Георги Бенковски“
 Партизански отряд „Георги Бенковски“ (Червен бряг)

Вижте също 
 Бенковска гъска